Frančiškov študentski dom je lahko:

 Frančiškov študentski dom Maribor
 Frančiškov študentski dom Šiška

Glej tudi 

 Antonov študentski dom Vič